Geghmaghan Lerrnagagat' är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Geghmaghan Lerrnagagat' är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Geghmaghan Lerrnagagat' är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Azhdahak Lerr,  meter över havet,  kilometer sydost om Geghmaghan Lerrnagagat'. Närmaste större samhälle är Gandzak,  kilometer öster om Geghmaghan Lerrnagagat'. 

Trakten runt Geghmaghan Lerrnagagat' består i huvudsak av gräsmarker. Runt Geghmaghan Lerrnagagat' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Armenien
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre